Der Cape Cod Challenger 1978 war ein Tennisturnier, das vom 7. bis 13. August 1978 auf Cape Cod stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1978 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 63 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 32 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1978
Cape Cod
Barnstable County